Борисоглебский уезд

 Борисоглебский уезд (Тамбовская губерния) — 1779—1928
 Борисоглебский уезд (Ярославское наместничество) — 1777—1796